Джеймс Ми́ллер:
  (1915—2000) — американский биохимик.
 Миллер, Джеймс (баскетболист) (род. 1979) — американский баскетболист.
  (1776—1851) — бригадный генерал США, первый губернатор Арканзаса.
 Миллер, Джеймс (легкоатлет) (род. 1974) — австралийский легкоатлет.
 Миллер, Джеймс (режиссёр) (1968—2003) — валлийский кинооператор, кинематографист и режиссёр.
 Миллер, Джеймс (футболист) — шотландский футболист.